Spiegel steht für:

 Spiegel, das Licht reflektierende Oberfläche
 Spiegel (Architektur), Form der Oberflächengestaltung
 Spiegel (Fellzeichnung), bei Felltieren
 Spiegel (Gefieder), bei Vögeln
 Spiegel (Heraldik), Figur in der Wappenkunde
 Spiegel (Kleidung), mit Seide belegter Aufschlag (Kragen, Revers) der Herrenbekleidung
 Spiegelliteratur, literarische Textgattung
 Spiegelserver, als Kurzform in Computernetzwerken
 Heckspiegel, im Schiffbau eine Form des Hecks
 Anordnung der Ringe auf einer Schießscheibe
 Umkehrung in der Musiktheorie
 Konzentration eines Stoffes, etwa im Blut, siehe Konzentration (Chemie)
 zentrale Vertiefung eines Ess-Tellers, siehe Teller #Konstruktion
 verschiedene Teile bei bestimmten Hüten, siehe Hut #Hutteile und -stellen

Personen:
 Spiegel (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Spiegel (sächsisches Adelsgeschlecht)
 Spiegel (westfälisches Adelsgeschlecht)

Werktitel:
 Der Spiegel, deutsches Nachrichtenmagazin
 Der Spiegel (online), reichweitenstarkes deutsches Nachrichtenportal (ehemals Spiegel Online)
 Spiegel Daily, ehemalige deutsche Onlinezeitung (2017–2018)

 Spiegel, das Kätzchen, Novelle von Gottfried Keller (1856)
 Der Spiegel (Tschechow), Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1885)
 Der Spiegel (1975), Film von Andrei Tarkowski
 Spiegel, Spiegel (2020), Lied von Vanessa Mai, siehe Für immer (Album) #Spiegel, Spiegel

Spiegel ist der Name folgender Orte:
 Spiegel (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Spiegel (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Spiegel BE, Ortsteil der Gemeinde Köniz, Kanton Bern
 Spiegel (Oporzyn), Ort in der Gemeinde Wągrowiec, Polen

Siehe auch:

 Spiegelung (Begriffsklärung)
 Spiegl (Begriffsklärung)